Het seizoen 1982/83 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 4 september 1983 en eindigde op 29 mei 1983. Racing Jet de Bruxelles won in Derde Klasse A, K. Wuustwezel FC won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 Bilzerse VV kreeg de koninklijke titel en werd K. Bilzerse VV.
 ROC de Montignies-sur-Sambre wijzigde zijn naam in R. Olympic Club de Charleroi.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 Witgoor Sport Dessel (rechtstreeks)
 Racing Jet de Bruxelles (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KSV Bornem (kampioen 4A)
 Diegem Sport (kampioen 4B)
 Patro Eisden (kampioen 4C)
 KFC Verbroedering Geel (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 Racing Jet de Bruxelles (kampioen 3A)
 K. Wuustwezel FC (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Hutoise FC (rechtstreeks uit 3A)
 R. Dottignies Sport (rechtstreeks uit 3A)
 RFC Hannutois (rechtstreeks uit 3A)
 FC Testelt (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, Racing Jet de Bruxelles en K. Wuustwezel FC, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KV Oostende en KFC Lommel SK, speelden twee wedstrijden. De wedstrijden werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3